Marcella Di Folco (1943-2010), actrice et militante LGBT italienne ;
 Catherine Di Folco (1960), femme politique française ;
 Philippe Di Folco (1964), écrivain français.